Mișca se poate referi la:
 :
 Mișca (), Arad
 Mișca (), Bihor

Toponime românești